Антс () — естонське чоловіче ім'я. Походить від імені .

Відомі носії 

 Антс Ескола, Антс Ескола, ест. Ants Eskola, до 1935 Ґергардт Есперк (ест. Gerhardt Esperk; *17 лютого 1908(19080217), Таллінн — †14 грудня 1989, Таллінн) — естонський актор та співак. 
 Антс Лаутер (ест. Ants Lauter ; *23 (5) липня 1894(18940705), Вескі, Ляянемаа — †30 жовтня 1973, Таллінн) — естонський актор, театральний режисер та педагог.

 Антс Лайкмаа (5 травня 1866, ферма Пайба, село Арасте, волость Віґала — 19 листопада 1942, Кадарпіку, Таебла) — естонський художник. 
 Антс Пійп (ест. Ants Piip; 28 лютого 1884, волость Тухалаане, Феллинский повіт, Ліфляндська губернія, Російська імперія — 1 жовтня 1942, Пермська область) — естонський державний діяч, юрист, дипломат; з 20 грудня 1920 року до 25 січня 1921 року — державний старійшина Естонії (глава естонської держави і уряду).

Естонські імена